Adagio (muziektempo)
 Adagio (band), een Franse metalband
 Adagio (computerprogramma)
 Adagio (hotel), een merknaam van een hotelketen
Merk op
Niet te verwarren met Adagium, een wijsgerige spreuk